Влади́мир Фёдорович Нази́мов (1872—1949) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.

Биография 
Из старинного дворянского рода. Сын генерал-майора.

По окончании Пажеского корпуса в 1896 году, выпущен был корнетом в Приморский конный дивизион.

На 1 января 1909 года — штабс-капитан 182-го пехотного резервного Гроховского полка, с которым и вступил в Первую мировую войну. Высочайшим приказом от  капитан Назимов был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. В декабре 1917 года вступил в Добровольческую армию. 8 января 1918 года назначен помощником командира Студенческого батальона, вновь сформированного в Ростове. Участвовал в 1-м Кубанском походе в Офицерском полку. В марте 1918 года был назначен командиром 2-го батальона Офицерского полка. Позднее — помощник командира 1-го Офицерского Марковского полка, полковник. Служил в Марковской дивизии в составе Вооруженных сил Юга России и Русской армии Врангеля вплоть до эвакуации Крыма. Был произведен в генерал-майоры. Эвакуировался из Севастополя на корабле «Инкерман». Галлиполиец. Осенью 1925 года — в составе Марковского полка в Болгарии.

В эмиграции в Югославии. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. После окончания войны жил в Германии. Умер в 1949 году в Мюнхене.

Семья 
Был женат вторым браком на Надежде Георгиевне Тверцыной (1889—1968). Их сыновья:
 Георгий (1923—2014), юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС, служил в Русском корпусе, поручик. После Второй мировой войны вместе с матерью переехал в США, предприниматель, заместитель председателя РОВС.
 Николай (1920—1945), юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС, служил в Русском корпусе, подпоручик, убит под Бусовачей 24 февраля 1945 года.
Первая семья, где были две дочери (Ольга Владимировна и Наталия Владимировна) ,  оказалась на занятой большевикам территории, не смогла эвакуироваться и в итоге осталась в СССР.

Источники 
 Марков и марковцы. — М.: НП Посев, 2001. — С. 462.
 С. В. Волков, П. Н. Стрелянов (Калабухов) Чины Русского корпуса: Биографический справочник в фотографиях. — М., 2009. — С. 302.
 Скончался Георгий Владимирович Назимов // Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело»

Умершие в Мюнхене
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Первопоходники
Марковцы
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Владимир Федорович
Чины Русского корпуса
Участники Крымской эвакуации